Nicola Slater e Coco Vandeweghe erano le detentrici del titolo, ma Vandeweghe quest'anno non ha partecipato. Slater ha fatto coppia con Julia Cohen, ma ha perso nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis Boyd Tinsley Women's Clay Court Classic 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Asia Muhammad e Taylor Townsend che hanno battuto in finale Irina Falconi e Maria Sanchez 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Maria Sanchez (finale)
  Asia Muhammad /  Taylor Townsend (Campionesse)

  Verónica Cepede Royg /  Florencia Molinero (Semifinali; ritiro) 
  Jacqueline Cako /  Keri Wong (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Boyd Tinsley Women's Clay Court Classic 2014